Southwark může být:

 Southwark (londýnský obvod) – městský obvod na jihu Londýna
 Southwark (stanice metra v Londýně) – stanice londýnského metra

Externí odkazy